Римська імперія (; ) — назва кількох держав античності, середньовіччя і нового часу. Походить від Римської імперії.

Історія 
 Римська імперія — італійська імперія в 27 р. до н.е. — 476/480 роках.
 Західна Римська імперія — італійська імперія 395 — 476/480 роках.
 Східна Римська імперія — візантійська імперія у 395 — 1453 роках.
 Римське царство — нікейська імперія у 1204 — 1261 роках.
 Імперія римлян і франків — германська імперія в 800 — 888 роках.
 Священна Римська імперія — германська імперія в 962 — 1806 роках.
 Римська імперія — латинська імперія у 1204 — 1261 роках.